Холуй:
 Холуй, в Пермском крае — местное накопление в лесных речках, преимущественно на изгибах их и поворотах, целых деревьев, повалившихся с подмытых водою берегов и лежащих большею частью поперек течения.
 Холу́й — устаревшее название лакея, прислужника. В переносном смысле имеет резкий негативный оттенок.
 Холу́й — устройство для снятия уличной обуви; обычно, деревянная двузубая вилка на подставке, иногда — двузубая вилка на длинной перпендикулярной ручке. Задник сапога вводится между зубцов вилки и фиксируется там, после чего владелец может вынуть ногу из сапога, не повреждая и не загрязняя сапог.
 Тадеуш Хо́луй (, 1916—1985) — польский писатель.

Населённые пункты 
 Холуй — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Хо́луй — село в Южском районе Ивановской области.
 Хо́луй — разговорное название холуйской лаковой миниатюры.
 Холуй — деревня в Кумёнском районе Кировской области.
 Холуй — до 1960 г. название деревни Октябрьская в Вязниковском районе Владимирской области.
 Холуй — до 1964 г. название деревни Заречье в Стодолищенском сельсовете Городокского района Витебской области.

Река 
 Холуй — небольшая река в Пермском крае России, протекает в западной части Гайнского района.

См. также 

 Холуи